

Населені пункти та їхні частини
 Ставяни — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ставяни — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Ставяни — осада в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки